Michael Gorman peut désigner :
 Michael Gorman (1895-1970), violoniste traditionnel irlandais ;
 Michael Gorman (né en 1941), bibliothécaire britannique ;
 Michael Gorman (né en 1816), homme politique du Wisconsin  né en Irlande ;
 Michael A. Gorman, homme politique moderne de Caroline du Nord ;
 Mike Gorman (né en 1947), joueur de basket Américain et commentateur sportif ;
 Michael J. Gorman (né en 1955), spécialiste du Nouveau Testament.